Епідавр ():

 Епідавр — давньогрецьке місто-держава в Арголіді.
 Епідавр Іллірійський — давньогрецька колонія в Іллірії, нині Цавтат (Хорватія).
 Епідавр Лімера — давньогрецьке містечко в Лаконії.